Sellin ist der Name folgender Orte:
 Sellin, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Sellin (Heringsdorf), Ortsteil von Heringsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Sellin (Mucheln), Ortsteil von Mucheln, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Sellin (Neukloster), Ortsteil von Neukloster, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Sellin, deutscher Name von Zielin (Gryfice), Ort in der Gmina Gryfice, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Sellin, deutscher Name von Zielin (Trzebielino), Ort in der Gmina Trzebielino, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Sellin (auch Zellin), deutscher Name von Czelin, Ort in der Gmina Mieszkowice, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Sellin ist der Familienname folgender Personen:
 Birger Sellin (* 1973), deutscher Autor
 Carl Wilhelm Sellin (1793–1850), deutscher Pädagoge und Geistlicher
 Erich Sellin, deutscher Fotograf 
 Ernst Sellin (1867–1946), deutscher Theologe und Biblischer Archäologe
 Eugen Sellin (1865–1920), deutscher Politiker (SPD)
 Gerhard Sellin (1943–2017), deutscher Theologe
 Gotthilf Sellin (1844–1921), deutscher Lehrer, Esperantist und Autor
 Gustav Adolf Sellin (1917–1978), schwedischer Skisportler
 Hervé Sellin (* 1957), französischer Jazzpianist
 Johannes Sellin (* 1990), deutscher Handballspieler
 Maurice Sellin (1920–2016), französischer Fußballspieler
 Michael Sellin (* 1952), deutscher Musiker und Texter
 Paul Sellin, deutscher Schriftsteller und Publizist
 Peter Sellin (* 1949), deutscher Politiker
 Thorsten Sellin (1896–1994), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Volker Sellin (* 1939), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Sellien
 Selin